БПМ — аббревиатура, которая может обозначать:

 БПМ-97 — легкобронированный бронеавтомобиль.
 БПМ (базовые перинатальные матрицы) — модель о состояниях психики до и во время рождения, относящаяся к трансперсональной и перинатальной психологии.

См. также 
 BPM